Dans les griffes du seigneur est la trente-cinquième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1981.

Univers

Synopsis 
Renaud, Lapoutre et Lapaille sont en expédition au pied d'un immense éperon rocheux que Renaud veut escalader, car à son sommet se trouve un château médiéval. Et même deux châteaux, car nos héros ne tardent pas à découvrir qu'il y en a un autre... miniaturisé ! Encore une autre météorite, identique à celle qui est tombé sur Rajevols.

Le bourreau du château force Renaud à ingurgiter de longues gorgées d'huile de foie de morue, et il s'avère que notre héros boit cette potion avec délectation. Ce gag du scénariste Mittéï est identique à une page de La Ribambelle s'envole (album Dupuis, 1967), où Tatane, chef des Caïmans, force Archibald Mac Dingelling, qui est ligoté à une chaise, à avaler le contenu d'une bouteille d'huile de foie de morue et où ce dernier s'exclame : « J'adore positivement le oil de foie de la morue !… Et quand j'étais baby, ma nurse était obligée de cacher la bottle ! » (Planche 34.)

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1981
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1979